Paladino peut faire référence à :

Patronyme 
  (1842-1917), physiologiste et homme politique italien
 Giovanni Paolo Paladino, compositeur et luthiste italien de la Renaissance
 Giuseppe Paladino (1721-1794), artiste peintre italien, neveu de Letterio Paladino
 , escrimeur uruguayen
 Litterio Paladino (1691-1743), graveur et artiste peintre italien
 Mimmo Paladino (1948-), un peintre et sculpteur italien.

Autres 
 , un stade de football à Montevideo
 Orlando paladino, un opéra de Joseph Haydn